Vĩnh Ngọc (Hanoi), een xã in de stad Hanoi.
 Vĩnh Ngọc (Khánh Hòa), een xã in de stad Nha Trang.